Philippe de Belgique peut faire référence à :

 Philippe, septième roi des belges ;
 Philippe de Belgique, prince belge.

Homonymie